Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2014/15 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2014/15 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2014 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 11 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 10 Vereine je zwei zusätzliche Jugendspieler und ein Verein einen zusätzlichen Jugendspieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die Schachgesellschaft Solingen mit 11 eingesetzten Spielern auskam, setzte der SC Eppingen alle 18 gemeldeten Spieler ein. Insgesamt kamen 242 Spieler zum Einsatz, von denen 13 keinen Wettkämpf versäumten.
Punktbester Spieler der Saison war Arkadij Naiditsch (OSG Baden-Baden) mit 12 Punkten aus 15 Partien. Rainer Buhmann (SV 1930 Hockenheim) erreichte 10,5 Punkte aus 15 Partien, Predrag Nikolić (SG Solingen) 10 Punkte aus 15 Partien. Mit Boris Awruch (SK Schwäbisch Hall) und Anatoli Karpow (SV 1930 Hockenheim) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Awruch drei Partien spielte, Karpow eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2014; ARM = Armenien, AUS = Australien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

OSG Baden-Baden

Werder Bremen

SV 1930 Hockenheim

SK Schwäbisch Hall

SG Trier

Schachgesellschaft Solingen

SK Turm Emsdetten

USV TU Dresden

Schachclub Eppingen

Hamburger SK

SC Hansa Dortmund

SV Mülheim-Nord

Schachfreunde Berlin

Sportfreunde Katernberg

FC Bayern München

SSC Rostock 07

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2014/15 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2014
Schach 2015